Porsche Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe 2014 – trzeci sezon Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe. Sezon rozpoczął się 25 kwietnia na węgierskim torze Hungaroring, a zakończył 4 października na czeskim Masarykův Okruh w Brnie. Mistrzem został Polak Stefan Biliński w pojeździe zespołu GT3 Racing.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasa Gold 

 Punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Klasa Silver

Klasa 1 

 Punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Klasa 2 

 Punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Linki zewnętrzne 
 

2014 w sportach motorowych
Sezony Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe
2014 na Węgrzech
2014 w polskim sporcie
2014 w Austrii
2014 w Czechach
2014 na Słowacji